Općina Leskovac (srpski: Општина Лесковац) je općina u Jablaničkom okrugu u Srbiji. Središte općine je grad Leskovac.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2002. godine općina je imala 156.252 stanovnika, većinsko stanovništvo čine Srbi i Romi .

Naselja u općini

Babičko • Badince • Barje • Belanovce • Beli Potok • Bistrica • Bobište • Bogojevce • Bojišina • Boćevica • Bratmilovce • Brejanovce • Brestovac • Brza • Bričevlje • Bukova Glava • Bunuški Čifluk • Velika Biljanica • Velika Grabovnica • Velika Kopašnica • Velika Sejanica • Veliko Trnjane • Vilje Kolo • Vina • Vinarce • Vlase • Vučje • Gagince • Golema Njiva • Gorina • Gornja Bunuša • Gornja Jajina • Gornja Kupinovica • Gornja Lokošnica • Gornja Slatina • Gornje Krajince • Gornje Sinkovce • Gornje Stopanje • Gornje Trnjane • Gornji Bunibrod • Gradašnica • Grajevce • Graovo • Grdanica • Grdelica (varoš) • Grdelica (selo) • Guberevac • Dedina Bara • Dobrotin • Donja Bunuša • Donja Jajina • Donja Kupinovica • Donja Lokošnica • Donja Slatina • Donje Brijanje • Donje Krajince • Donje Sinkovce • Donje Stopanje • Donje Trnjane • Donji Bunibrod • Draškovac • Drvodelja • Drćevac • Dušanovo • Žabljane • Živkovo • Žižavica • Zagužane • Zalužnje  • Zlokućane • Zloćudovo • Zoljevo • Igrište • Jarsenovo • Jašunja • Jelašnica • Kaluđerce • Karađorđevac • Kaštavar • Kovačeva Bara • Kozare • Koraćevac • Krpejce • Kukulovce • Kumarevo • Kutleš • Leskovac • Lipovica • Ličin Dol • Mala Biljanica • Mala Grabovnica • Mala Kopašnica • Manojlovce • Međa • Melovo • Milanovo • Miroševce • Mrkovica • Mrštane • Navalin • Nakrivanj • Nesvrta • Novo Selo • Nomanica • Oraovica (Grdelička) • Oraovica (Crkovnička) • Orašac • Oruglica • Padež • Palikuća • Palojce • Petrovac • Pečenjevce • Piskupovo • Podrimce • Predejane (varoš) • Predejane (selo) • Presečina • Priboj • |Ravni Del • Radonjica • Razgojna • Rajno Polje • Rudare • Svirce • Slavujevce • Slatina • Smrdan • Strojkovce • Stupnica • Suševlje • Todorovce • Tulovo • Tupalovce • Turekovac • |Crveni Breg • Crkovnica • Crcavac • Čekmin • Čifluk Razgojnski • Čukljenik • Šainovac • Šarlince • Šišince

Vanjske poveznice
 Općina Leskovac

Izvor

Općine u Srbiji
Jablanički okrug